Dvorec Schönau je lahko:
 Dvorec Schönau, Ljubljana
 Dvorec Schönau, Vipava